Les Rhynchosauria, ou rhynchosauriens en français, forment un ordre éteint de diapsides herbivores, ayant vécu au Trias.

Description et évolution 
Ces reptiles possédaient un crâne allongé et des mâchoires qui s'emboîtaient parfaitement, ainsi que plusieurs rangées de dents. La mâchoire supérieure était large et recourbée et portait à l'avant une paire de défenses osseuses. La mâchoire inférieure, profonde, présentait deux rangées de dents: une sur le bord supérieur, et l'autre un peu plus bas à l'intérieur. La mâchoire inférieure s'emboîtait dans un sillon de la mâchoire supérieure, à la manière de la lame d'un couteau de poche dans son manche. Les premiers Rhynchosauria comme Mesosuchus étaient semblables à des lézards. Ce n'est qu'après qu'apparurent des formes plus évoluées de Rhynchosauria, comme Hyperodapedon (aussi appelé Scaphonyx) ou Rhynchosaurus, avec un crâne plus court et triangulaire ainsi qu'un prémaxillaire saillant. Les Rhynchosauria se nourrissaient probablement de plantes coriaces grâce à leurs puissants muscles masticateurs. Une fois les dents usées, les os des mâchoires conservaient un bord tranchant. Leurs griffes leur permettaient peut-être de gratter le sol et d'extraire les racines et les tubercules.

Domination et disparition 
Les Rhynchosauria furent avec les dicynodontes les reptiles dominants des écosystèmes du Trias. Ils représentent en effet parfois jusqu'à 60 % des fossiles sur les sites où on les a retrouvés. Cette domination est probablement due au fait qu'au Trias, toutes les terres émergées étaient regroupées et formaient la Pangée, ce qui permit aux Rhynchosauria de conquérir rapidement toute la surface de la Terre. Cependant, les Rhynchosauria disparurent en même temps que les Dicynodontes à la limite entre le Carnien et le Norien, il y a environ 225 millions d'années. Cette extinction est probablement due à une disparition massive de certains végétaux dont ils se nourrissaient.

Classification

Taxonomie

Phylogénie 
Cladogramme basé sur Langer , (2000) :

Cladogramme basé sur Hone et Benton (2008) :

Cladogramme basé sur Langer  (2010) :

Références 

 
Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1903